La Ligue de la CONCACAF 2022 est la sixième et dernière édition de cette compétition.

Le vainqueur se qualifie pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2023 ainsi que les cinq autres meilleures équipes (finaliste, demi-finalistes et deux meilleurs quart-de-finalistes). Le Comunicaciones FC, tenant du titre et vainqueur du tournoi Clausura 2022, défend son trophée face à vingt-et-une équipes. En finale, le CD Olimpia décroche son deuxième titre dans la compétition en l'emportant face à la LD Alajuelense.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes provenant de dix nations participent au tournoi. Elles proviendront des zones Amérique centrale et Caraïbes de la CONCACAF.

Le tableau des clubs qualifiés est le suivant :

Calendrier 
Le calendrier est détaillé ci-dessous :

Tirage 
Les têtes de séries sont définies selon un critère spécifique à la zone CONCACAF. Il est attribué à chaque équipe qualifiée le nombre de points obtenus lors des cinq précédentes éditions par l'équipe s'étant qualifiée via le même moyen que l'équipe qualifiée pour 2021. Par exemple, le vainqueur d'un tournoi hondurien se voit attribuer les points des parcours des cinq derniers vainqueurs équivalents dans la compétition.

Compétition

Tableau de la phase finale

Tour préliminaire

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales 
Les quatre équipes présentes en demi-finales de la Ligue de la CONCACAF sont directement qualifiées pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2023.

Finale

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Championnat des clubs caribéens de la CONCACAF 2022
 Ligue des champions de la CONCACAF 2023

2022
Amérique du Nord
2022 aux Amériques